IL - язык программирования Instruction List
 IL - 
 .il — национальный интернет-домен верхнего уровня для Израиля